Le tournoi de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 5 au .

Faits marquants 
 Après trois mois d'absence et une saison 2014 entachée par les blessures, Rafael Nadal effectue son retour sur le circuit à Doha. Tenant du titre, il est éliminé dès le premier tour par Michael Berrer,  mondial, issu des qualifications. Pour la première fois depuis 2004, il commence ainsi sa saison par une défaite.
 Pour la première fois depuis 2009, Novak Djokovic s'est offert une sortie avant l'Open d'Australie. Après un bon début de tournoi, Novak Djokovic perd en quart de finale contre Ivo Karlović au terme d'un match à suspense en 3 sets. Pour le Croate, c'est son deuxième succès sur le  mondial après sa victoire au Masters de Madrid en 2008.
 David Ferrer gagne sa demi-finale contre Ivo Karlović au terme d'un match à suspense en 3 sets. Il remporte ensuite le tournoi face à Tomáš Berdych en finale et lance idéalement sa saison. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Rafael Nadal et Juan Mónaco remportent le tournoi face aux Autrichiens Julian Knowle et Philipp Oswald. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Doha
Sport au Qatar en 2015
Tennis en janvier 2015